

Топоніми

Вале-де-Камбра — парафія.
Казал-де-Камбра — парафія.
Камбра (парафія)
 Масієйра-де-Камбра — парафія.

Особи 
Камбра (принцеса)